Plaid (textiel), een doek gebruikt als reisdeken of kledingstuk
 Geruite wollen stof, bijvoorbeeld de Prince of Wales en Glen Urquhart plaids
 Plaid Cymru, een politieke partij in Wales
 Plaid (band), een Brits muziekduo